Бишкек () е столицата на Киргизстан. Разположен е в северната част на страната, в Чуйската долина, в полите на Тяншан. Административно градът е отделен в специална столична административна единица.

История 
Бишкек е основан през 1825 като кокандска крепост Пишпек. На 2 пъти (4 септември 1860 и 24 октомври 1862) е превземан от руските войски. През ноември 1862 крепостта е разрушена, а на нейно място 2 години по-късно е изграден казашки лагер. На това място впоследствие започва да се събира пазар. През 1868 е основано селището Пишпек, което на 29 април 1878 получава статут на град.

От 1925 e административен център на Киргизката автономна област. През 1926 градът е преименуван на Фрунзе в чест на съветския военачалник Михаил Фрунзе. От 1936 е столица на Киргизка ССР, а след обявяване на независимостта на страната (1991) е преименуван на Бишкек, столица на Киргизстан.

Климат

Икономика 
Бишкек ползва киргистанската валута сом. Стойността на сома флуктуира регулярно, но средно се равнява на около 43 сома за долар (септември 2009). Икономиката на Бишкек е основно агрокултурна.

Известни личности 
 Родени в Бишкек
 Илзат Ахметов (р. 1997), футболист
 Сергей Гапликов (р. 1970), руски политик
 Сапар Исаков (р. 1977), политик
 Руслан Йончев (р. 1991), футболист
 Джоомарт Оторбаев (р. 1955), политик
 Михаил Фрунзе (1885 – 1925), офицер

 Починали в Бишкек
 Болот Бейшеналиев (1937 – 2002), актьор
 Абдълас Малдъбаев (1906 – 1978), композитор
 Аликул Осмонов (1915 – 1950), писател

Източници

Външни препратки 
 The Spektator – Статии за общество, култура и пътуване в Киргизстан, както и гид към Бишкек 
 Снимки от Бишкек